Frente Amplio steht für

 eine Partei in Chile, siehe Frente Amplio (Chile)
 eine Partei in Costa Rica, siehe Frente Amplio (Costa Rica)
 eine Partei in Bolivien, siehe Frente Amplio (Bolivien)
 eine Partei in der Dominikanischen Republik, siehe Frente Amplio (Dominikanische Republik)
 ein Parteienbündnis in Guatemala, siehe Frente Amplio (Guatemala)
 eine Partei in Paraguay, siehe Frente Amplio (Paraguay)
 ein Parteienbündnis in Peru, siehe Frente Amplio (Peru)
 ein Parteienbündnis in Uruguay, siehe Frente Amplio (Uruguay)
 eine Partei in Panama, siehe Frente Amplio por la Democracia